

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Przymiarek – część wsi Gruszka Zaporska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Przymiarek – część wsi Chomęciska Duże w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Przymiarek – część wsi Bęczarka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Przymiarek – część wsi Borzęta w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Przymiarek – część wsi Swoszowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Przymiarek – część wsi Zygodowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice
 Przymiarek – część wsi Studzienice w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Przymiarek – część wsi Włosnowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Przymiarek – przysiółek wsi Nowa Huta w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków